Söndagsskolan är två radioprogram i Sveriges Radio.

I början av 1990-talet hette ett program i P3 Söndagsskolan. Till en början var Sara Kadefors programledare, men rollen togs senare över av Pamela Jaskoviak.

2006 började ett radioprogram med samma namn i P4. Programledare för detta program var Hans Rosenfeldt.

Program i Sveriges Radio